Luro bezeichnet:

 einen argentinischen Ort in der Provinz Buenos Aires, siehe Luro (Daireaux)
 einen osttimoresischen Suco, siehe Luro
 ein osttimoresisches Verwaltungsamt und zwei Orte dort, siehe Luro (Verwaltungsamt)
 einen osttimoresischen Ort im Suco Leolima, Verwaltungsamt Hato-Udo, siehe Luro (Aldeia)
 eine osttimoresische Aldeia im Suco Leolima, Verwaltungsamt Hato-Udo, siehe Luro (Ort, Leolima)
 eine norwegische Insel in Hordaland, siehe Luro (Vestland)

Siehe auch:
 Villa Luro